За́падный Буг (, , ) — река в Восточной Европе, на территории Украины, Белоруссии и Польши.

Течение 
Длина реки — 831 км, площадь водосборного бассейна — 73 470 км² (в границах Украины — 12 800 км²). Средний уклон — 0,8 м/км.

Западный Буг проистекает с Подольской возвышенности в пределах Западной Украины. Сначала он течёт в западном направлении, но вскоре поворачивает на север. Протекает мимо Бреста по восточной окраине Люблинской возвышенности и далее по Подляшью, впадая недалеко от Варшавы в Вислу.

Высота истока около 335 м над уровнем моря. Высота устья — 70,1 м над уровнем моря.

Гидрология 

Ледостав с конца декабря по конец марта.

Среднегодовые расходы воды изменяются по длине реки: от 1,12 м³/с возле села Сасив — до 29,5 м³/с возле города Сокаль (Львовская область).

В условном гидрологическом створе на границе Украины (Волынская область), Польши и Белоруссии средние расходы воды реки Западный Буг составляют 52,3 м³/с (получено расчётным методом украинскими гидрологами).

Минерализация воды реки в среднем составляет: весеннее половодье — 497 мг/дм³; летне-осенняя межень — 518 мг/дм³; зимняя межень — 573 мг/дм³.

Среднегодовой ионный сток с водами Западного Буга с территории Украины составляет 793,5 тыс. т/год (58 % — весеннее половодье, 26 % — летне-осенняя межень, 16 % — зимняя межень).

Крупнейшие притоки 
 Правые: Луга, Мухавец, Лесная, Пульва, Нужец, Брок;
 Левые: Золочевка, Полтва, Солокия, Букава, Хучва, Угерка, Кшна, Ливец, Рата.

Города на Западном Буге 
От истока к устью:
 Украина:
 Львовская область: Буск, Каменка-Бугская, Добротвор, Сосновка, Червоноград, Сокаль;
 Волынская область: Устилуг;
 Польша: Влодава, Тересполь, Дорогичин, Вышкув;
 Белоруссия: Брест.

Пограничная река 
В своём среднем течении Западный Буг является границей Польши с Украиной и Белоруссией. С 1 мая 2004 также является восточной границей Европейского союза.

Пограничные переходы 
 Белоруссия — Польша:
 Козловичи — Кукурыки
 Брест — Тересполь
 Домачево — Словатыче
 Украина — Польша:
 Ягодин — Дорогуск
 Устилуг — Хрубешув

См. также 
 Южный Буг

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Вислы
Реки Львовской области
Реки Волынской области
Реки Люблинского воеводства
Реки Подляского воеводства
Реки Мазовецкого воеводства
Реки Брестской области
Пограничные реки